Толстой Олексій:

 Толстой Олексій Костянтинович
 Толстой Олексій Миколайович

Сторінки зі списками однофамільців-тезок